Związek Narodu Polskiego (1839)
 Związek Narodu Polskiego (1888)